Sierra Blanca steht für:

 Sierra Blanca (Texas), Ort in Texas, Vereinigte Staaten
 Sierra Blanca (New Mexico), Bergkette in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Sierra Blanca (Spanien), Gebirgszug in Spanien